Сулай Энао (; род. , Медельин) — колумбийско-американская актриса.

Биография 
Сулай Энао родилась в городе Медельин, Колумбия. Эмигрировала вместе с семьей в Нью-Джерси, США. После окончания школы она три года работала в армии США. Затем Сулай училась в Нью-йоркской консерватории драматического искусства.

Начала кино карьеру в 2005 году. Наиболее известна по ролям в сериалах «Возлюби ближнего своего» и «Если любить тебя неправильно». В 2016 году сыграла главную роль в фильме «История Ванессы дель Рио».

Снималась для журналов Esquire, Maxim.

Личная жизнь 
С 2007 по 2009 год Сулай встречалась и была помолвлена с актёром Терренсом Ховардом.

11 января 2021 года было объявлено, что Сулай ждет первенца от актёра Кевина Коннолли. В июне 2021 года у пары родилась дочь Кеннеди Круз Коннолли.

Фильмография

Примечания

Ссылки